Miejscowości w USA:
 Woolstock – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 Woolstock (ang. Woolstock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright